Brouwerij De Leeuw (Aartrijke), een voormalige brouwerij te Aartrijke
Brouwerij De Leeuw (Denderleeuw), een voormalige brouwerij te Denderleeuw
Brouwerij De Leeuw (Valkenburg), een voormalige brouwerij in Valkenburg